Burgstall kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Burgstall, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Sydtyrolen, 
 Burgstall (berg i Italien), Trentino-Sydtyrolen,

Tyskland 

 Burgstall, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt,

Österrike 

 Burgstall (kulle i Österrike, Wien), Wien Stadt,